Речная гидрология или потамоло́гия (от  — река,  — учение; буквально «наука о реках») — один из крупнейших разделов гидрологии суши. Предмет изучения — гидрологические процессы рек, морфометрия речных бассейнов, строение речных сетей; русловые процессы, режим устьевых областей рек; испарение и инфильтрация воды в речном бассейне; водный, термический, ледовый режим рек; режим наносов; источники и виды питания рек, различные химические и физические процессы в реках.

Синоним: гидрология рек.

Примечания

Источники 
 
 Аполлов Б. А. Учение о реках. — М.: Изд-во Моск. ун-та. — 1963. — 423 с.
 Важнов А. Н. Гидрология рек. — М.: Изд-во Моск. ун-та. — 1976. — 339 с.

Потамология